Rodło Kwidzyn – polski klub piłkarski z siedzibą w Kwidzynie, założony w 1946 roku. Aktualnie występuje w Klasa A w piłce nożnej. Herbem zespołu z Kwidzyna jest historyczny znak Rodła używany m.in. przez Związek Polaków w Niemczech.

Sukcesy 
 1/32 Pucharu Polski (2): 2014/2015

Sezon po sezonie

Kadra na sezon 2016/17 
Pierwsza drużyna:
 Bramkarze
 Michał Wróbel
 Sebastian Wojtowicz
 Bartosz Szczawiński
 Obrońcy
 Sebastian Gwóźdź
 Jacek Gretkowski
 Jacek Kalinowski
 Piotr Kołodziej
 Patryk Kalinowski
 Marcin Wszołek
 Dawid Szudziński
 Paweł Zwidryn
 Pomocnicy
Natan Kalinowski
 Aleksander Śmiejeski
 Patryk Poświata
 Łukasz Gebauer
 Piotr Myścich
 Muslim Abdulkadyrow
 Mateusz Szpakowski
 Jacek Graczyk
 Napastnicy
 Mateusz Włodarski
 Robert Stachura
 Maciej Delengowski
 Przemysław Kamieniecki
 Bartłomiej Krogulec

Piłkarze w historii klubu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Rodło Kwidzyn na 90minut.pl
 Stadion Rodła Kwidzyn
 Serwis fanów drużyny

Kluby piłkarskie w województwie pomorskim
Sport w Kwidzynie
Kluby piłkarskie założone w Polsce w 1946